Рамадан () — казахский род, являющийся одним из семи подразделений племени Жетыру в составе Младшего жуза.

История 
В переводе с арабского слово рамадан является названием месяца обязательного для мусульман поста (саум), является одним из пяти столпов ислама.

География расселения 
Представители рода Рамадан проживают на территории Жамбылской и Южно-Казахстанской области и Карагандинской Баян-аульской

Численность 
Род является одним из самых малочисленных среди родов младшего жуза. До революции 1917 года численность рода составлял до 5 тысяч человек.

Подразделения 
Род делится на подроды Алатай, Дулат, Мусак, Коркаба, Тасжарган, Акберик, Караборик, Кожас.

Представители 
 Жиренше-шешен
 Алдар-Косе

Примечания 

Казахские племена
Младший жуз
Жетыру